

La dubbia fedeltà
Alusian di Bulgaria nacque, come secondogenito, da Ivan Vladislav di Bulgaria e da una donna chiamata Maria. A seguito della morte del padre avvenuta nel 1018 lui e il fratello maggiore Presian II di Bulgaria (996o997-1060o1061) tentarono inutilmente di resistere all'annessione della Bulgaria all'Impero bizantino, ma già nel 1018 dovettero arrendersi all'imperatore Basilio II Bulgaroctono.

Una volta giunto alla corte bizantina la sorte di Alusian fu favorevole, tanto che Basilio lo creò governatore della Thema di Erzurum, per incrementare la propria ricchezza egli sposò una giovane della nobiltà armena, ma nel decennio del 1030 egli perse i favori dell'imperatore Michele IV il Paflagone e di suo fratello Jòhannes l'orfanotrofo (morto il 13 maggio 1043).

Conseguenza fu che Alusian perse diverse proprietà e pagò una pesante ammenda per presunti misfatti da lui commessi.
Quando nel 1040 egli udì che suo cugino Peter Delyan stava dando vita a una rivolta con un certo successo lasciò la corte bizantina per unirsi a lui, suo cugino lo accolse con benevolenza e gli affidò un esercito perché attaccasse Tessalonica. L'assedio non fu fortunato, i bizantini ebbero la meglio e Alusian fu costretto a scappare presso il lago di Ostrovo.

Una notte del 1041 Alusian, facendosi forte del fatto che il cugino fosse inebriato dal vino, durante una cena lo assalì tagliandogli il naso e accecandolo e poiché egli faceva parte della linea di sangue di Samuele di Bulgaria venne proclamato quale nuovo imperatore dalle truppe. Tuttavia egli stava già meditando di far rientro nei ranghi dell'impero bizantino e al momento della battaglia attuò il suo piano consegnando l'orbato cugino al nemico, ricevendo in premio per la sua collaborazione tutte le proprietà che aveva perso oltre al titolo di Magister officiorum, un titolo che era già stato dato in precedenza ad altri imperatori bulgari deposti quali suo fratello Presian o a Boris II di Bulgaria.

Quel che fu della vita di Alusian dopo il 1041 non è noto, ma i suoi discendenti continuarono a prosperare entro i ranghi dell'aristocrazia bizantina fino al XIV secolo.

Il matrimonio e i figli
Alusian sposò una nobile armena proveniente dalla provincia del Charsianon (attuale Turchia) e da lei ebbe diversi figli fra cui:

Basilius
Anna, che sposò l'imperatore Romano IV Diogene
Samuil

Note

Altri progetti 

Re di Bulgaria
Storia della Bulgaria bizantina